

Fumetti 
 Zora la vampira –  serie a fumetti per adulti degli anni settanta/ottanta
 Zora e gli ibernauti – serie a fumetti di Fernando Fernandez

Geografia 
Zora – località statunitense in Pennsylvania

Nomi 
Zora – nome proprio di persona femminile di origine slava

Televisione 
 Zora - intelligenza artificiale immaginaria del franchise di Star Trek, che appare nelle serie Discovery e Short Treks

Videogiochi 
Zora – razza immaginaria della serie di The Legend of Zelda

Zoologia 
Zora – genere di ragni della famiglia Zoridae